Macon poate fi:

 Macon Deva, companie producătoare de materiale de construcții din România
 Mâcon, oraș în Franța, prefectura departamentului Saône-et-Loire, în regiunea Bourgogne.